Убинка — название ряда географический объектов:

 Убинка — река в Краснодарском крае и Республике Адыгея России, левый приток Афипса (бассейн Кубани).
 Убинка — река в Новосибирской области России, приток Оми (бассейн Иртыша).
 Убинка — село в Шемонаихинском районе Казахстана.